Erzsébetváros se poate referi la:
locuri în Ardeal 
 Erzsébetváros, oraș în județul Sibiu, România
 locuri în Ungaria
 Erzsébetváros, sectorul al VII-lea din Budapesta  
 Erzsébetváros, orașul care a fost unit cu Budapesta la 17 noiembrie 1873, devenind sectorul al VII-lea din Budapesta